Ракита:

 Ракита — ива, русское народное название некоторых деревянистых растений из рода Ива.

Персоналии 
 Ракита, Дмитрий Романович (род. 1955) — главный врач Рязанского областного клинического кардиологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор.
 Ракита, Марк Семёнович (род. 1938) — советский фехтовальщик на саблях, двукратный олимпийский чемпион.
 Ракита, Цветко (в монашестве Афанасий; род. 1957) — епископ Сербской православной церкви, епископ Бихачско-Петровацкий.

Топонимы

Болгария 
 Ракита — село в Плевенской области, входит в общину Червен-Бряг.
 Ракита — село в Софийской области, входит в общину Сливница.

Россия 
 Ракита — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Ракита — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.

Украина 
 Ракита — село, Старовыжевский район, Волынская область.
 Ракита — село, Великобагачанский район, Полтавская область.

См. также